Просянка — птица семейства овсянковых.
 Просянка — сорная трава семейства злаковых, похожая на просо.
 Просянка — народное название закрытого комедона (миллиум, белые угри).

Населённые пункты 
 Просянка — село в Петровском районе Ставропольского края, Россия.
 Просянка — село в Купянском районе Харьковской области, Украина.
 Просянка — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма.